Pfohl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Cornelia Pfohl (född 1971), tysk bågskytt
Gerhard Pfohl (född 1929), tysk klassisk filolog, epigrafiker och medicinhistoriker
Ferdinand Pfohl (1862–1949), tysk musikskriftställare och kompositör
Hans-Christian Pfohl (född 1942), tysk ekonom

Tyska efternamn